Stadtring bezeichnet die folgenden städtischen Ringstraßen und -autobahnen:

 Berliner Stadtring
 Braunschweiger Ring
 Erfurter Stadtring
 Mittlerer Ring (Kempten)
 Stadtring Nord (Würzburg)
 Stadtring Süd (Würzburg)

Siehe auch:
 Ringstraße
 Innenstadtring
 Innerer Ring
 Mittlerer Ring
 Äußerer Ring
 Altstadtring in München
 Äußerer Stadtring (Dresden)